Il collegio elettorale di Oristano fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Bannari d'Usellus, Baratili San Pietro, Baressa, Barrali, Barumini, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Collinas, Donori, Figu Gonnosnò, Fordongianus, Furtei, Gesico, Gesturi, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Guasila, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Milis, Mogoro, Monastir, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nuraminis, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Pabillonis, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Samassi, Samatzai, Samugheo, Sanluri, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, San Sperate, Santulussurgiu, San Vero Milis, Sardara, Sedilo, Segariu, Selegas, Seneghe, Senis, Serramanna, Serrenti, Siddi, Simala, Simaxis, Sini, Solarussa, Sorradile, Terralba, Tuili, Turri, Ula Tirso, Uras, Usellus, Ussana, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaurbana, Zerfaliu, Zeddiani. Ad essi va aggiunto Siamanna e Siapiccia, costituitosi nel 1947 dall'aggregazione di Siamanna e di Siapiccia; già comuni fino al 1928 (quando vennero fusi nel comune di Villaurbana), essi furono nuovamente eretti in comune nel 1975.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Arbus, Armungia, Ballao, Barrali, Barumini, Collinas, Decimoputzu, Donori, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Goni, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Muravera, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, San Vito, Sardara, Segariu, Selegas, Senorbì, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaputzu, Villasalto, Castiadas (provincia di Cagliari), Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Villa Sant'Antonio, San Vero Milis, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu, Siapiccia, Curcuris (provincia di Oristano).

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Oristano
Oristano